mua ou MUA peut faire référence :
 au moundang, langue du Tchad et du Cameroun (code mua)
 à un client de messagerie (abréviation anglaise MUA, "Mail User Agent")